"Assis Chateaubriand" pode ser:
 Assis Chateaubriand, jornalista
 Assis Chateaubriand (Paraná), município
 Avenida Assis Chateaubriand, em Belo Horizonte
 SP-425, também conhecida como "Rodovia Assis Chateaubriand".
 Fundação Assis Chateaubriand - empresa com sede em Brasília, DF
 Museu de Arte de São Paulo "Assis Chateaubriand" - museu de artes de São Paulo, SP.
 Museu de Artes Assis Chateaubriand - museu de artes de Campina Grande, Paraíba.

Ver também
 Chateaubriand
 Chatô, o Rei do Brasil - filme brasileiro inacabado, baseado em obra de Fernando Morais.
 Chatô, o Rei do Brasil - biografia de Francisco de Assis Chateaubriand, de autoria de Fernando Morais e publicado em 1994.

Desambiguações de topônimos